Polski Trmbesj (bulgariska: Полски Тръмбеш) är en ort i Bulgarien.   Den ligger i kommunen Obsjtina Polski Trmbesj och regionen Veliko Tarnovo, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Sofia. Polski Trmbesj ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Polski Trmbesj är platt åt nordväst, men åt sydost är den kuperad. Polski Trmbesj ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Polski Trmbesj. Runt Polski Trmbesj är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Polski Trmbesj är det största samhället i trakten.

Trakten runt Polski Trmbesj består till största delen av jordbruksmark.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Veliko Tarnovo (region)